Сен-Лео́н-сюр-л’Иль () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Сент-Астье. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24442.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 95 км восточнее Бордо, в 19 км к юго-западу от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2020 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1181 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 798 были экономически активными, 383 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 798 активных жителей работали 691 человек (363 мужчины и 328 женщин), безработных было 107 (45 мужчин и 62 женщины). Среди 383 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 201 — пенсионерами, 104 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь